Beaurieux (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Beaurieux (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia